Tranesi – abitanti di Trana
 Tranesi – abitanti di Trani
 Tranesi – quartiere extramurale di Ariano Irpino, fondato nel XV secolo da profughi originari di Trani